Příjmení Svárovský nosí více významných osobností:

 Josef Svárovský (1880–1952) – český učitel
 Leoš Svárovský (* 1961) – český dirigent a hudební pedagog
 Petr Svárovský (* 1949) – český televizní dramaturg, scenárista, režisér, divadelní a filmový herec